Gene Walet ist der Name folgender Personen:

 Gene Walet, Jr. (Eugene Henry Walet, Jr.; 1901–1968), US-amerikanischer Segler 
 Gene Walet, III (Eugene Henry Walet, III; * 1935), US-amerikanischer Segler